Зиарат может означать:

 Зиарат — город в провинции Белуджистан, Пакистан.
 Зиарат — округ в пакистанской провинции Белуджистан.
 Зиарат (Слтан Эзид) — езидский храм в селе Акналич в Армении.